Distretto Settentrionale – regione di Israele
Distretto Nord – distretto di Hong Kong
Distretto Settentrionale – distretto di Riga
Distretto Settentrionale – distretto di Taichung, Taiwan
Distretto Settentrionale – distretto di Tainan, Taiwan